Чемпіонат Туреччини з футболу 2021—2022 — 64-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Чемпіоном став Трабзонспор.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи5 Гравець забив 5 голів(H) — Вдома(A) — Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги  
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2022
Туреччина
Туреччина
2021 у турецькому спорті
2022 у турецькому спорті